Arthur Chalamet – politico francese
 Henri Chalamet – politico francese
 Pauline Chalamet – attrice e scrittrice statunitense con cittadinanza francese
 Timothée Chalamet – attore statunitense con cittadinanza francese